Jelaške su naseljeno mjesto u općini Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Među župljanima župe Jelaške mjesto se naziva Šarići.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe  

 Matija Divković (1563. – 1631.), bosanskohercegovački pisac, franjevački svećenik

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Olovo (Bosna i Hercegovina)